Ронжин — русская фамилия.

 Ронжин, Андрей Миронович (1911—1995) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Ронжин, Николай Геннадьевич (род. 1980) — российский футболист, тренер.
 Ронжин, Сергей Александрович (1896—1929) — русский генерал.

Составные фамилии 
 Ронжина-Морозова, Елена Ивановна (род. 1970) — украинская спортсменка (гребля).